Il doppio del torneo di tennis Surbiton Trophy 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joshua Eagle e Andrew Kratzmann che hanno battuto in finale Jean-François Bachelot e Grégory Carraz 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Joshua Eagle /  Andrew Kratzmann (Campioni)
 Rick Leach /  Brian MacPhie (primo turno)

 Scott Humphries /  Mark Merklein (quarti di finale)
Assente
 Nathan Healey /  Jordan Kerr (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2003